Бертрада од Лаона (720 − 12. јул 783) била је супруга Пипина Малог и мајка Карла Великог. Била је кћерка Кариберта од Лаона и Гизеле од Лаона.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 720.
Умрли 783.